Eerste divisie (1994/1995) – drugi poziom rozgrywkowy w Holandii w sezonie 1994/1995. Mistrzostwo, premiowane awansem do Eredivisie wywalczyła drużyna Fortuna Sittard.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eerste divisie
 Eredivisie 1994/1995

Bibliografia 
 Wyniki na stronie rsssf.com

1994 w piłce nożnej
1995 w piłce nożnej
Eerste divisie
1994 w Holandii
1995 w Holandii